Splendid (engl.: Großartig) steht für:

 Splendid-Hotel, Berliner Hotel von 1904–1918
 Splendide Royale, Hotel in Lugano
 Splendid Medien, deutsches Medienunternehmen
 Splendid (Schiff), ein Fährschiff von Grandi Navi Veloci

Siehe auch:
 HMS Splendid